Lobé, parfois orthographié Lobè peut désigner.

Patronymes 
 Iwiyè Kala-Lobè, journaliste, chroniqueur camerounais.
 Suzanne Kala Lobè, journaliste, chroniqueure camerounaise.
 Lobé Ndiaye
Daniel Njo Lobé
Samuel Lobé

Lieux 
 Lobé (Kribi)
 Lobé (Ekondo-Titi)

Autres 
 Lobé (fleuve)
Chutes de la Lobé
Homonymie de patronyme